Куп европских шампиона у рагбију 2007/08. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2007/08. (службени назив: -{2007–08 Heineken Cup}-) је било 13. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента. Такмичење је почело прилично касно, тек у новембру због светског првенства у Француској.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је Манстер победио Тулуз у Кардифу пред испуњеним трибинама Миленијума са 16-13 и тако по други пут освојио титулу првака Европе.

Учесници 

 Виадана 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Бургоин 
 Олимпик Биариц 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Клермон (рагби јунион) 
 Бургоин 
 Перпињан 
 Лестер тајгерси 
 Глостер (рагби јунион) 
 Воспс 
 Сејл шаркс 
 Лондон Ајриш 
 Сараценс 
 Бристол РФК 
 Харлеквинс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс 
 Њупорт Гвент Дрегонс

Квалификације 

Италијански Калвизиано и велшки Њупорт Гвент Дрегонс одиграли су меч који је одлучивао о 24. екипи која ће узети учешће у купу европских шампиона 2007-2008. Дрегонси су победили са 22-15 пред више од 5 000 гледалаца у Њупорту.

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Групна фаза се играла од 9. новембра 2007, до 20. јануара 2008, и донела је велику неизвесност, јер до петог кола нико није обезбедио пласман у четвртфинале. После шест кола у нокаут фазу отишли су Сарацени, Лондон ајриш, Глостер, Тулуз, Кардиф блуз, Манстер, Перпињан и Оспрејс.

Група 1

Перпињан - Њупорт 23-19

Лондон Ајриш - Бенетон 42-9

Њупорт - Лондон Ајриш 17-45

Бенетон - Њупорт 33-35

Лондон Ајриш - Перпињан 24-16

Њупорт - Бенетон 22-24

Перпињан - Лондон Ајриш 23-6

Лондон Ајриш - Њупорт 41-24

Перпињан - Бенетон 55-13

Њупорт - Перпињан 0-25

Бенетон - Лондон Ајриш 11-24

Група 2

Алстер - Глостер 14-32

Оспрејс - Бургоин 22-15

Глостер - Оспрејс 26-18

Бургоин - Алстер 24-17

Оспрејс - Алстер 48-17

Бургоин - Глостер 7-31

Алстер - Оспрејс 8-16

Глостер - Бургоин 51-27

Алстер - Бургоин 25-24

Оспрејс - Глостер 32-15

Глостер - Алстер 29-21

Бургоин - Оспрејс 21-28

Група 3

Стад Франс - Харлеквинс 37-17

Кардиф - Бристол 34-18

Харлеквинс - Кардиф 13-13

Бристол - Стад Франс 17-0

Харлеквинс - Бристол 3-17

Стад Франс - Кардиф 12-6

Кардиф - Стад Франс 31-21

Бристол - Харлеквинс 20-7

Кардиф - Харлеквинс 23-12

Стад Франс - Бристол 19-11

Бристол - Кардиф 0-17

Харлеквинс - Стад Франс 10-31

Група 4

Виадана - Биариц 11-19

Сараценс - Глазгов 33-31

Глазгов - Виадана 41-31

Биариц - Сараценс 22-21

Сараценс - Виадана 71-7

Глазгов - Биариц 9-6

Биариц - Глазгов 21-14

Виадана - Сараценс 26-34

Виадана - Глазгов 15-18

Сараценс - Биариц 45-16

Глазгов - Сараценс 17-21

Биариц - Виадана 25-16

Група 5

Воспс - Манстер 24-23

Клермон - Скарлетс 48-21

Скарлетс - Воспс 17-33

Манстер - Клермон 36-13

Клермон - Воспс 37-27

Скарлетс - Манстер 16-29

Воспс - Клермон 25-24

Манстер - Скарлетс 22-13

Воспс - Скарлетс 40-7

Клермон - Манстер 26-19

Скарлетс - Клермон 0-41

Манстер - Воспс 19-3

Група 6

Ленстер - Лестер 22-9

Единбург - Тулуз 15-19

Лестер - Единбург 39-0

Тулуз - Ленстер 33-6

Ленстер - Единбург 28-14

Лестер - Тулуз 14-9

Единбург - Ленстер 29-10

Тулуз - Лестер 22-11
 
Ленстер - Тулуз 20-13

Единбург - Лестер 17-12

Лестер - Ленстер 25-9

Тулуз - Единбург 34-10

Завршница такмичења 

Манстер је на путу до финала савладао Глостер и Сараценсе, а Тулуз је био бољи од Кардиф и Лондон ајриш. У финалу на стадиону Миленијум у Кардифу, Манстер је победио Тулуз са 16-13 пред више од 74 000 гледалаца.

Финале

Индивидуална стастика 

Највише поена

 Ронан О'Гара 113, Манстер 
 Глен Џексон 98, Сараценс
 Џејмс Хук 84, Оспрејс

Највише есеја

 Орели Ружери 5, Клермон
 Ричард Хофтон 5, Сараценс
 Винсен Клерк 4, Тулуз

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2007.
Рагби у 2008.